Limex is de naam van de volgende bedrijven:
 Limex (vervoerbedrijf); een streekvervoerder in Zuid-Limburg
 Limex Midi; een Oostenrijks bedrijf dat MIDI en microfoonsystemen bouwt voor accordeon, harmonica en gitaar.
 Limex (simulatiespel); een spel dat kan worden gebruik voor optimalisering van productieprocessen en training van medewerkers